Guerra del Pacífico puede referirse a los siguientes conflictos armados:

 La Guerra del Pacífico (1937-1945), entre Japón y China, enlazada desde 1941 con la Segunda Guerra Mundial ante la entrada de Estados Unidos como aliado de China
 La Guerra del Pacífico, enfrentamiento de 1879 a 1883 entre Chile y la alianza entre Bolivia y Perú
 La guerra hispano-sudamericana de 1864 a 1866, enfrentamiento de España contra Perú y Chile, conocido en España como «Guerra del Pacífico» o «Primera Guerra del Pacífico» y como «Guerra contra España» en Chile y Perú.